HNA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hanamaki, Morioka, Giappone
HNA – Human Neutrophil Antigens